Орден «Ка́рлос Мануэ́ль де Се́спедес» — государственная награда Республики Куба, один из трёх высших орденов, наряду с орденами «Хосе Марти» и «Плайя Хирон».

История 
Орден назван в честь национального героя Карлоса Мануэля Сеспедеса, ключевой фигуры Десятилетней войны и борца за независимость Кубы от испанских колонизаторов.

Учрежден Декретом № 486 от 18.04.1926 г., поправки внесены Законом № 586 от 07.10.1959 г. Вхождение в новую наградную систему подтверждено Декретом-законом №30 Государственного совета Республики Куба «О наградах, почетных званиях и знаках отличия» от 10.12.1979 г.
В иерархии кубинских орденов занимает №2.

Вручается кубинским и иностранным гражданам, главам государств и правительств, политическим, государственным и другим выдающимся деятелям иностранных государств за заслуги в национально-освободительной борьбе, проявление солидарности с кубинской революцией, большой вклад в укрепление мира.

Описание 
Аверс выполнен в виде пятиконечной звезды с лучами покрытыми белой эмалью, с золотыми и красными лучами.В центре звезды располагается круглый медальон с изображением Карлоса Мануэля де Сеспедеса и надписью по диаметру «CARLOS MANUEL DE CESPEDES 1868».   

Знак при помощи ушка прикрепляется к пятиугольной колодке, обтянутой шёлковой муаровой лентой с полосами синего (1/2 ширение), красного, белого и синего (по 1/6 ширения).

<center>
{|border=1
 |<center> Планка с 1979 года
 |-
 | |}

Известные награждённые личности 
Честер Нимиц — адмирал флота, главнокомандующий Тихоокеанским флотом США во время Второй мировой войны (с середины декабря 1941 года).
Леонид Ильич Брежнев (1981) — советский государственный и партийный деятель.
Иван Васильевич Архипов (1986) — советский государственный деятель.
Жоржи Амаду (1988) — бразильский писатель.
Хаге Гейнгоб (1994) — намибийский политический и государственный деятель.
Хуан Мигель Гонсалес Кинтана (2000) — отец кубинского мальчика, «возвращённого» из США на Кубу.
Уго Чавес (14 декабря 2004) — венесуэльский государственный и военный деятель.

Примечания

Ссылки 
 Государственные награды Республики Куба 

Ордена Кубы